Xihuitltemoc puede hacer referencia a:

 Xihuitltemoc de Xaltocan
 Xihuitltemoc I 
 Xihuitltemoc II 
 Xihuitltemoc de México
 Xihuitltemoc (Primogénito de Chimalpopoca)

Gobernantes del México Prehispánico
Pueblos nahuas